Novi Lazi su naselje u Hrvatskoj u općini Brod Moravice. Nalaze se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Zapadno je Gornja Dobra, sjeverno su Donja Dobra i Brod Moravice, jugoistočno su Bunjevci, južno su Stari Lazi.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji